

Niemcy 
1 rzeka:
 Barnitz – rzeka w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

1 gmina:
 Barnitz – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn,  powiecie Stormarn

Stany Zjednoczone 
1 miejscowość:
 Barnitz (Pensylwania)